Tongtianlong est un genre éteint de petits dinosaures de la famille des Oviraptoridae, groupe de théropodes à plumes, dont les restes fossiles ont été trouvés dans la formation géologique de Nanxiong, située dans le xian de Gan, dans la province du Jiangxi dans le sud-est de la Chine.

Ce dinosaure est représenté par une unique espèce, Tongtianlong limosus, décrite en 2016 par le paléontologue chinois Lü et ses collègues.

Datation 
Tongtianlong a été découvert dans les « bancs rouges », déposés en environnement continental, de la formation géologique de Nanxiong (en) du bassin de Hongcheng (en). Ces grès rouges sont datés du Maastrichtien, soit il y a entre  et  (millions d'années). 

Cinq autres genres d'oviraptoridés ont été découverts dans cette formation : 
 Banji ;
 Ganzhousaurus ;
 Huanansaurus ;
 Jiangxisaurus ;
 Nankangia.

Description 
Tongtianlong était un membre des oviraptoridés de la taille d'un mouton, un groupe de théropodes omnivores à plumes ressemblant à des oiseaux.  Les descripteurs de Tongtianlong ont reconnu qu'il possédait un ensemble de caractéristiques distinctives qui le différenciait des autres oviraptorosaures. En particulier, contrairement à d'autres oviraptoridés, la crête de Tongtianlong avait la forme d'un dôme, avec son point le plus élevé juste derrière l'orbite de l'œil ; et le bord avant du prémaxillaire édenté, qui aurait soutenu son bec, était très arrondi.

De plus, il a une crête distincte sur le bord avant de l'os pariétal, coincée entre les os frontaux ; la tige de l'os lacrymal, qui est située devant l'orbite de l'œil, est large, aplatie et en forme de plaque vue de côté ; le foramen magnum (un trou à l'arrière du crâne) est plus petit que le condyle occipital (la bosse formant l'articulation crâne-cou) ; il n'y a pas de crête sur le bas de la mâchoire inférieure avant, qui n'est pas non plus fortement inclinée ; et le processus xiphoïde ne s'évase pas du sternum derrière les côtes. D'autres caractéristiques du crâne séparent Tongtianlong de ses contemporains ; par exemple, la narine est située beaucoup plus haut que la fenêtre antéorbitaire, un trait vu seulement chez Nemegtomaia et Rinchenia.

Paléobiologie 
Tongtianlong partageait son habitat avec au moins cinq autres espèces d'oviraptoridés, Banji long, Ganzhousaurus nankangensis, Huanansaurus ganzhouensis, Jiangxisaurus ganzhouensis et Nankangia jiangxiensis. Cette diversité a été probablement rendue possible par une répartition des niches écologiques entre ces espèces.

Classification 

Les auteurs de la description de Tongtianlong, Lü et ses collègues, ont classé ce genre dans la famille des Oviraptoridae et l'ont apparenté à Banji et à Wulatelong. Leur analyse phylogénétique a conduit au cladogramme suivant (2016) :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Oviraptoridae

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Oviraptorosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2016